Miejscowości w USA:
 Ahoskie – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Hertford
Gminy w USA:
 Ahoskie (ang. Ahoskie Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Hertford